Karwe steht für:
 Karwe (Fluss), einen Nebenfluss der Löcknitz
 Karwe (Karstädt), ein Ortsteil der Gemeinde Karstädt im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Karwe (Neuruppin), ein Ortsteil der Stadt Neuruppin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg